Označení kopulace má různé významy:

Pohlavní akt, který u mnohobuněčných živočichů spočívá v bezprostředním kontaktu dvou jedinců vedoucímu k oplodnění.

Kopulace (chemie) – reakce diazoniových soli s fenoly nebo terciárními aromatickými aminy za vzniku azosloučenin